O Waikato United Football Club foi um clube semi-profissional de futebol com sede em Waikato, Nova Zelândia.

História 
O clube foi fundado em 1968.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 1968